Próba pojedynczo ślepa – metoda badawcza w statystyce, w której badający znają procedurę badania, natomiast badani nie są świadomi jakiej procedurze są poddawani.

Zobacz też 
ślepa próba
próba otwarta
próba podwójnie ślepa

Dobór próby statystycznej